Лиано́зово — топоним в Москве:

 Лианозово — бывший посёлок, вошедший в состав Москвы в 1960 году.
 Лианозово — район и муниципальное образование.
 Лианозово — бывший муниципальный округ, существовавший с 1991 по 1995 год.
 Лианозово — железнодорожная платформа Савёловского направления.
 Лианозово — строящаяся станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
 Лианозово — общественный парк в районе Лианозово.